Nyoni ist der Familienname folgender Personen:
 Erasto Nyozi (* 1988), tansanischer Fußballspieler
 Gabriel Nyoni (* 1992), simbabwischer Fußballspieler
 Njabulo Nyoni (* 1980), simbabwischer Fußballspieler
 Vuza Nyoni (* 1984), simbabwischer Fußballspieler